Tazza – recipiente a bocca circolare utilizzato per servire bevande
Tazza da tè
Tazza da consommé
Tazza da cappuccino
Tazzina da caffè

Altro
Tazza – il WC nei sanitari
Tazza – unità di misura approssimativa di volume, usata in ambito culinario, divulgazione di ricette
Tazza – taglio di capelli popolare, non professionale, a volte con l'ausilio di un recipiente a tazza; commento di scherno
Tazza – tipo di punta con sega coassiale da trapano, indicata per superfici di basso spessore come legno, cartongesso, plastica ecc